Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2009 – 7. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 5 do 12 grudnia 2009 roku w Västerås, Szwecji.  Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii która pokonała Czech. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Szwajcarii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2009

Mistrzostwa świata w unihokeju
2009 w unihokeju
2009 w Szwecji
Sport w Västerås
Unihokej w Szwecji